Orthostatisch (von griech. orthos „Recht“ und statisch „das Gleichgewicht betreffend“) bezeichnet:

 in der Regeltechnik die regel- und situationsgerechte Anpassung physikalischer Größen
 in der Medizin den Bezug zu Kreislaufregulationsstörungen, siehe Orthostase